Primera División 2010-2011 – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 2010-2011 – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 2010-2011 – edizione del campionato messicano di calcio
 Primera División 2010-2011 – edizione del campionato venezuelano di calcio